Le  Grand Prix moto de Grande-Bretagne 2013 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2013. 

La compétition s'est déroulée du  au  septembre sur le circuit de Silverstone. 

C'est la  du Grand Prix moto de Grande-Bretagne.

Résultats MotoGP

Résultats Moto2

Résultats Moto3 

Grand Prix moto de Grande-Bretagne
Vitesse moto en 2013
Sport au Royaume-Uni en 2013